Белосто́цкий () — фамилия, имеет женскую форму Белостоцкая. Известные носители:

 Белостоцкий Алексей Васильевич (1839—1894) русский деятель судебной реформы.
Белостоцкий, Анатолий Ефимович (1921—1993) — советский скульптор.
 Белостоцкий, Артём Артёмович (1947—2012), советский и российский художник, галерист.
 Белостоцкий, Зигмунт (1897—1942) — польский музыкант, пианист и композитор.
 Белостоцкий, Ефим Исаевич (1893—1961) — советский скульптор.
 Белостоцкий, Игорь Иванович (1914—1991) — советский геолог.
 Белостоцкий, Иван Степанович (1882—1968) — деятель революционного движения в России.
 Белостоцкий, Илья Дмитриевич (род. 1973) — российский кинорежиссёр («Ералаш», «Бегство рогатых викингов»).
 Белостоцкий, Иосиф Антонович (1919—1981) — заслуженный шофёр БССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.

 Белостоцкая, Фаня Яковлевна (1904—1980) — советский архитектор.

См. также 
 Бялостоцкий